Partido Social Cristiano (PSC) se puede referir a:

 Partido Social Cristiano, partido político de Ecuador;
 Partido Social Cristiano, partido político de Brasil;
 Partido Social Cristiano, partido político de Chile;
 Partido Social Cristiano, partido político de Nicaragua;
 Partido Social Cristiano, partido político de Austria;
 Partido Social Cristiano, extinto partido político francófono de Bélgica que en 2002 pasó a ser el Centro Democrático Humanista.